Engelse hockeyploeg (mannen)
 Engelse hockeyploeg (vrouwen)